Акперов — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Акперова. Акперов Нурлан нн, эльван лох😈

Известные носители 
 Акперов, Акиф Аббас оглы (1952—1991) — азербайджанский полицейский, старший сержант, Национальный герой Азербайджана.
 Акперов, Вадим Вагифович (род. 1988) — украинский государственный деятель.
 Акперов, Газанфар Кулам оглы (1917—1944) — советский артиллерист, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Акперов, Джанали Ханали оглы (1940—2021) — азербайджанский певец.
 Акперов, Имран Гурруевич (род. 1958) — доктор экономических наук, профессор.
 Акперов, Сурхай Джаббар оглы (род. 1954) — азербайджанский учёный, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАНА.